Викели́дис () — греческая фамилия.
 Викелидис, Клеантис (1916—1988) — греческий футболист и тренер.
 «Клеантис Викелидис» — стадион в городе Салоники, Греция.